Мо́риц Ля́йтнер (; 8 декабря 1992, Мюнхен, Германия) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Цюрих».

Карьера 
Ляйтнер дебютировал за клуб «Мюнхен 1860» 14 августа 2010 года, когда вышел на замену в матче Кубка Германии против команды «Верль».

В январе 2011 года он перешёл в дортмундскую «Боруссию», с которой подписал контракт до 2015 года, и сразу был отдан в аренду в «Аугсбург» до конца сезона 2010/11.

14 июня 2013 года Ляйтнер продлил контракт с «Боруссией» до 2017 года и был отдан в аренду «Штутгарт» на два года.

В августе 2016 Ляйтнер перешёл в римский «Лацио». В январе 2017 года Мориц заключил контракт с «Аугсбургом» на 4,5 года. Через год на правах аренды перешел в «Норвич».

7 августа 2021 года Ляйтнер подписал однолетний контракт с швейцарским клубом «Цюрих».

Достижения

«Боруссия» (Дортмунд) 
 Чемпион Германии: 2011/12
 Обладатель Кубка Германии: 2011/12
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2012/13

«Норвич Сити» 
 Чемпион Чемпионшипа: 2018/19, 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте дортмундской «Боруссии»

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Аугсбург»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Норвич Сити»